El término casquete puede aludir:

 a un casquete polar, la capa de hielo flotante que se forma en las regiones oceánicas polares;
 a un casquete glaciar
 en geometría, a un casquete esférico, la porción de una esfera cortada por un plano;
 a un casquete, un gorro de tela con visera;
 coloquialmente, al coito;
 a un casquete militar, la cubierta usada para la cabeza.